Хотя́нівська ву́лиця — назва двох вулиць у місті Києві. Назва — на честь села Хотянівка.

 Хотянівська вулиця — вулиця в Деснянському районі.
 Хотянівська вулиця — вулиця в Оболонському районі.

Вулиці